British American Racing (oziroma BAR) je nekdanje moštvo Formule 1, ki je sodelovalo med sezonama  in . Začelo se je z nakupom moštva Tyrrell in uporabo motorjev Supertec, ki so jih že pred naslednjo sezono 2000 zamenjali s Hondinimi, katere so uporabljali preostalih šest let. 

Začetek v sezoni 1999 ni bil obetajoč, saj so ostali brez točk, toda že v naslednji sezoni 2000 so z novimi motorji dosegali mnogo boljše rezultate. Deset uvrstitev v točke z najboljšimi rezultati, štirimi četrtimi mesti Jacquesa Villeneuva, je pomenilo peto mesto v prvenstvu in dvajset točk. Naslednja sezona 2001 je bila skupno gledano za malenkost slabša, toda dvakrat so dosegli tretje mesto,Villeneuve na Velikih nagradah Španije in Nemčije. Po nekoliko slabši sezoni  in nekoliko uspešnejši , je prišla sezona 2004, ki je bila daleč najuspešnejša v kratki zgodovini BARa. Predvsem prvi dirkač moštva, Jenson Button, se je kar desetkrat uvrstil na stopničke, drugi dirkač Takuma Sato pa je dodal še eno tretje mesto, toda niti enkrat jim ni uspelo priti prav na vrh. Vseeno pa je to pomenilo drugo mesto v konstruktorskem prvenstvu. Sezona 2005 je bila spet nekoliko slabša z dvema tretjima mestoma tudi zaradi prepovedi nastopa na dveh dirkah po tem, ko so komisarji FIE na Veliki nagradi San Marina ugotovili, da imajo BARovi dirkalniki skrivno drugo posodo za gorivo.

Dirkači 
 Jacques Villeneuve (1999-2003): 83 dirk
 Jenson Button (2003-2005): 45 dirk
 Olivier Panis (2001-2002): 34 dirk
 Takuma Sato (2003-2005): 32 dirk
 Ricardo Zonta (1999-2000): 29 dirk

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1999
Športna moštva, razpuščena leta 2005